Fernando de Portugal puede referirse a varios personajes históricos portugueses relacionados con la nobleza:

Reyes
 Fernando I de Portugal, (1345-1383);
 Fernando II de Portugal, (1819-1885).

Infantes

 Fernando Alfonso de Portugal, hijo de Alfonso I de Portugal;
 Fernando de Portugal, conde de Flandes, hijo de Sancho I de Portugal;
 Fernando de Portugal, infante portugués, hijo de Alfonso II de Portugal, y señor de Serpa;
 Fernando de Portugal, hijo de Alfonso III de Portugal;
 Fernando de Portugal, llamado el príncipe santo, infante de Portugal y beato, hijo de Juan I de Portugal;
 Fernando de Portugal , duque de Viseu y de Beja, hijo de Duarte I de Portugal;
 Fernando de Portugal, duque de Guarda y de Trancoso, hijo de Manuel I de Portugal;
 Fernando María Luis de Portugal, hijo de María II de Portugal;
 Fernando I de Braganza, duque de Braganza;
 Fernando II de Braganza, duque de Braganza.